«Нью-Йорк Никс» («Нью-Йорк Никербокерс») — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке. Входит в Атлантический дивизион Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Проводит домашние игры в Мэдисон-сквер-гардене. Официальное именование «Никербокерс» () происходит от название штанов (бриджей), которые носили прибывшие в Америку голландские поселенцы. «Нью-Йорк Никс» присоединились к Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА, в 1946 году и является одной из старейших команд в ассоциации. За всё время «Никс» только дважды становились чемпионами НБА — в 1970 и 1973 годах, когда главным тренером был Рэд Хольцман.

С момента основания и до 2019 года в клубе работало 29 главных тренеров. В франшизе «Никс» Хольцман стал первым тренером года НБА (1969/70) и является абсолютным лидером по количеству проведённых и выигранных игр в качестве тренера как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. В 1986 году Хольцман был включён в Баскетбольный Зал славы как тренер, в Зал также были избраны тренеры Рик Питино, Дон Нельсон, Пэт Райли, Ленни Уилкенс и Ларри Браун. Четыре тренера «Никс» входят в десятку величайших тренеров в истории НБА. Нил Кохалан, Джо Лапчик, Винс Борила, Карл Браун, Эдди Донован и Херб Уильямс провели всю карьеру главного тренера в НБА в «Нью-Йорк Никс». Борила, Браун, Гарри Галлатин, Дик Макгуайр, Уиллис Рид и Уильямс до тренерской работы выступали за «Никс» в качестве игроков.


Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона .

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
  

Нью-Йорк Никс